Judah Gavra es un cantante, modelo y actor israelí de ascendencia estadounidense, nació en Nueva York pero pasó la infancia en Jerusalén más tarde donde comenzó sus tres carreras. Intentó representar a Israel en el festival de Eurovisión 2013 pero quedó segundo por la victoria de la cantante Moran Mazor.

Discografía 
 2013 - We're Beautiful

Cantantes de Nueva York
Cantantes masculinos de Israel
Emigrantes estadounidenses hacia Israel
Actores de Israel
Modelos masculinos de Israel
Personas de Jerusalén